Constitución bezeichnet:

Argentinien
 Constitución (Buenos Aires), Stadtteil von Buenos Aires, Argentinien
 Constitución (Córdoba), Ort in Argentinien
 Departamento Constitución, Verwaltungseinheit in der argentinischen Provinz Santa Fe

Chile
 Constitución (Chile), Stadt in Chile
 Departamento de Constitución, alte Verwaltungseinheit in Chile

Mexiko
 Ciudad Constitución (Mexiko), Stadt im Bundesstaat Baja California Sur, Mexiko
 Constitución (Campeche), Ort in Mexiko
 Constitución (Chiapas), Ort in Mexiko
 Constitución (Chihuahua), Ort in Mexiko
 Constitución (Balancán), Ort im Bundesstaat Tabasco
 Constitución (Centro), Ort im Bundesstaat Tabasco

Peru
 Distrikt Constitución, Verwaltungseinheit in Peru
 Ciudad Constitución (Peru), Stadt im Departamento Pasco, Peru

Uruguay
 Constitución (Uruguay), Stadt in Uruguay
Siehe auch:
 Apatzingán de la Constitución
 Plaza de la Constitución
 Puente de la Constitución de 1812 
Constitution
Konstitution (Begriffsklärung)
 Punta Constitución